Мезин — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Мезин, Андрей Анатольевич (род. 1974) — белорусский хоккеист. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Топонимы 
 Мезин — село Коропского района, Черниговской области, Украина.
 Мезинская палеолитическая стоянка
 Мезинская культура
 Мезин — хутор, Александрово-Гайский район, Саратовская область, Россия.
  — населённый пункт во Франции, родина президента Франции Армана Фальера.